Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1879 war ein Tenniswettbewerb in London.

Da der Vorjahressieger Frank Hadow seinen Titel nicht verteidigte, wurde der Sieger bereits im All-Comers-Finale ermittelt. Dieses gewann John Hartley gegen den Iren Vere Thomas Goold.

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Spiel um Platz 2

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Quellen 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 243.
 L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 133.

Herreneinzel
1879